Ла-Шапе́ль-Краонне́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний схід від Нанта, 23 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 124 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 333,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Ла-Шапель-Краоннез 
 Ла-Шапель-Краоннез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Краоннез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн